Блейк, Питер: Блейк, Питер (род. 1932) — английский художник, живописец и график.
 Блейк, Питер (1948—2001) — новозеландский яхтсмен.